Medna (vinska sorta)
Medna (Mrkonjić Grad, BiH)